57-й отдельный понтонно-мостовой батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время войны существовало два формирования батальона под одним и тем же номером.

57-й отдельный понтонно-мостовой батальон 

В составе действующей армии с 11 июля 1941 года по 1 сентября 1941 года.

Находился в составе 57-й танковой дивизии. Прибыл в район Красного Смоленской области к 11 июля 1941 года и обеспечивает действия дивизии в течение июля 1941 года в районе Красное — Гусино

1 сентября 1941 года расформирован вместе с дивизией. Поскольку дивизия прорывалась из окружения, можно предположить, что батальон был разбит.

Подчинение

57-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон 

Сформирован на базе 30-го понтонно-мостового полка непосредственно после начала боевых действий в Псковской или Новгородской областях.

В составе действующей армии с 10 июля 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.

В конце ноября 1941 года переброшен в район Калинина, прибыл на Волгу в период подготовки к наступлению 4 декабря 1941 года, строил, впрочем безуспешно, переправу через реку под Калининым для танков КВ-1 146-й танковой бригады.

Затем обеспечивал переправы для войск Калининского фронта, в сентябре 1942 года находится под городом Зубцов, затем действует в составе 1-го Прибалтийского фронта, так в марте 1944 года наводит переправы через Западную Двину в Суражском районе Витебской области.

С июля 1944 года действует в составе 9-й понтонно-мостовой бригады

На конец мая 1945 года находится в Пиллау, позднее переброшен в Забайкалье, куда прибыл в начале августа 1945 года и где принимает участие в войне с Японией.

Приказом от 4 июня 1943 года в списки батальона навечно внесён Осокин Виталий Константинович, ефрейтор, погибший 17 сентября 1942 года при наведении переправы через Волгу в районе города Зубцов.

Командир батальона: подполковник Жданович

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны